Koh-Lanta : Bocas del Toro est la  régulière de l'émission de téléréalité Koh-Lanta. Elle s'est déroulée au Panama dans l'archipel de Bocas del Toro. Cette saison a été diffusée du vendredi  au vendredi  sur TF1.

Ce sont Delphine et Isabelle qui remportent cette édition, lors du conseil final. Elles se partagent ainsi la somme de  (les  promis au vainqueur additionnés au  promis au finaliste) (soit  chacune).

Pour la première fois, une saison de Koh-Lanta est remportée par deux candidates car il y avait seulement six membres du jury et une égalité parfaite. Un procès s'est déroulé entre TF1 et la gagnante Isabelle qui souhaitait obtenir  alors que TF1 a partagé le prix entre elle et Delphine, la règle de l'émission ne prévoyant pas d'égalité possible entre les deux finalistes à l'époque. Isabelle n'a pas obtenu gain de cause.

De plus, cette saison est marquée par des conditions de survie plus dures que lors des saisons précédentes. Dès lors, deux candidates sont arrivées après le début du jeu : Hélène au  et Delphine au , à cause de très nombreux abandons.

Caractéristiques de la saison 

 L'homme et la femme les plus âgés ont composé leurs équipes de manière que la parité soit respectée.
 Les deux équipes ont dû trouver sur leurs îles un fanion à la couleur de leur tribu qui indiquait où le campement devait être établi. À noter que les Machiga ne respectèrent pas cette consigne et déplacèrent leur campement plus près de la mer.
 Le point d'eau était pour la première fois une citerne enterrée dans le sol mais les candidats devaient filtrer l'eau avec une pompe avant de la boire.
 Dès la réunification, une pièce en branches de petite taille munie d'une caméra, nommée défouloir, fut installée sur l'île afin que les candidats aillent seul y livrer leurs impressions.
 Probablement à la suite de plusieurs altercations très violentes avec Moundir, Linda refusa de revenir dans le jeu à la suite de l'abandon médical d'un autre candidat (Philippe), comme le veut la règle habituelle. Sophie, blessée aux pieds, et Alexandre, qui avait demandé à ses coéquipiers de perdre l'immunité afin de l'éliminer, ne sont également pas revenus dans le jeu malgré l'abandon d'autres candidats.
 Pour la première fois, un candidat (Moundir) fut isolé de son équipe durant toute une nuit après une altercation avec l'une de sa coéquipière (Linda). Moundir passa la nuit du douzième au treizième jour dans une moustiquaire isolée du reste de l'île par la mangrove.
 La production a dû intervenir à plusieurs reprises pour prendre des mesures sanitaires : rehausser l'abri des Boro de manière à le mettre sur pilotis, à cause de fortes pluies et de la prolifération des moustiques ; et donner une boîte d'allumettes aux Machiga afin de rallumer leur feu.
 Le drapeau de la réunification est devenu blanc, contrairement aux 2 premières saisons où il était bleu.
 Il y eut tellement d'abandons que le vote d'un conseil fut annulé à la suite du rapatriement sanitaire d'un candidat (Richard).
 Il y eut également un conseil où le candidat désigné par les votes (Tony) ne fut pas éliminé, mais exilé seul sur un îlot durant , puis réintégré à la tribu réunifiée sans avoir pu participer à l'épreuve d'immunité suivante. Cette règle avait pour but de maintenir l'effectif des candidats à six pour que le jeu se déroule dans les temps, le nombre d'abandons étant tel que Delphine a remplacé deux personnes sorties pour raisons médicales (Julie et Philippe).
 Pour la première fois, l'épreuve éliminatoire des 4 derniers candidats est un jeu de piste, précurseur de la désormais classique épreuve d'orientation.

Tournage

Contexte géographique et climatique

Le climat du Panama peut être défini comme tropical. Les températures nocturnes sont comprises entre  et , contre  à  en journée. L'humidité reste comprise entre 50 % et 90 %.

Candidats 
Ci-dessous, la liste des 16 candidats de cette saison, âgés de 22 à 58 ans et répartis en deux équipes de huit.
Cette saison étant marquée par des conditions de survie plus dures que lors des saisons précédentes, deux candidates sont arrivées après le début du jeu : Hélène au  et Delphine au , à cause de très nombreux abandons, portant alors le nombre total de candidats à 18.

Légende :

(jour 1 – ...), indique pendant combien de jours l'aventurier(ière) est resté(e) en compétition.

Notes :

Déroulement

Bilan par épisode

Détail des votes

Résumés détaillés

Épisode 1 : Découverte des aventuriers et création des tribus 

Les plus âgés, Tony et Sophie, composent les équipes : la tribu jaune "Machiga", choisie par Sophie, est composée d'Alexandre, Candice, Isabelle, Michel, Moussa, Sébastien, Sophie et Valérie, et la rouge, choisie par Tony et qui se nomme "Boro", se constitue d'Alexandra, Julie, Linda, Moundir, Philippe, Richard, Sylvie et Tony. Tous se rendent vite compte des dures conditions de vie sur leurs îles ; Alexandra, aventurière de l'équipe rouge, est contrainte d'abandonner à cause d'une réaction allergique aux piqûres de chitras. La première épreuve d'immunité, une course aux flambeaux, est remportée par les Machigas. Les Boros doivent donc se rendre au conseil, et décident d'éliminer Richard, pas assez intégré à leur goût.

Épisode 2 : L'arrivée d'Hélène et le retour de Richard 
Au camp, Tony regrette Richard. Le jeu de confort est un trek en pleine nature, comprenant une nuit. Pendant l'épreuve, Candice, des jaunes, ne supporte plus les conditions de l'aventure et décide d'abandonner volontairement. Les rouges gagnent le jeu de confort : un porc et  de riz. Les jaunes gagnent quand même un lot de consolation :  de riz. Une fois rentré sur le camp, Moundir se questionne sur ce qu'il va manger car étant musulman, il ne peut pas consommer de porc. Le départ de Candice permet à Richard de réintégrer le jeu et d’arriver chez les jaunes. Hélène, une nouvelle candidate, arrive sur le camp des rouges avec le feu pour remplacer Alexandra. Elle est accueillie, exception faite de Linda, très froidement. Sébastien manifeste à ses coéquipiers son désir de se faire éliminer au conseil, car sa fille de 2 ans lui manque. En dilettante, il finit par se raviser mais trop tard, et il est éliminé par les Machigas.

Épisode 3 : Abandons en série, double défaite pour les jaunes 
Les Machigas remportent le jeu de confort, deux langoustes, et un kit complet de pèche. Les Boros, eux, vivent encore un coup dur : Julie est contrainte à l'abandon médical. Cependant, ils remportent l'épreuve d'immunité. Valérie révèle à la production la blessure au doigt de Michel qu'il cachait depuis son départ de France et, lors du conseil, il est contraint d'abandonner pour raisons médicales ce qui fait revenir Sébastien. Sophie est éliminée chez les Machigas pour sa faiblesse physique.

Épisode 4 : Moundir en furie 
Les Boros se déchirent à la suite du départ médical de Julie (Sophie ne réintégrera pas le jeu, trop faible physiquement) et de leurs défaites dans l'épreuve de confort, qui a notamment vu les jaunes piller leur campement. Une dispute entre Linda et Sylvie en amène une autre : Moundir s'en prend violemment à Linda et l'insulte, et va même jusqu'à menacer de la frapper dans la tente, ainsi qu'Hélène. Pour cette attitude, il est isolé du camp dans une moustiquaire pour la nuit. Le lendemain, le jeu reprend son court avec pour épreuve de confort les deux équipes doivent construire deux embarcations (dont le matériau et les plans sont fournis par la production), pour qu'au moment de l'épreuve, ils soient l'équipe la plus rapide à rejoindre le bateau de Denis à équidistance des deux campements. Moussa fait un malaise durant l'épreuve et est évacué à l'infirmerie après la victoire des jaunes (il reviendra dans le jeu le lendemain). Denis donne rendez-vous aux deux tribus sur le camp rouge. Une fois là-bas, Denis donne deux minutes aux jaunes de piller le camp rouge sous le regard horrifié et colérique des Boros.

Juste avant l'épreuve d'immunité, Philippe s'effondre. Hélène et Linda font perdre les Boros à l'épreuve de dégustation. Hélène reproche à Moundir, qui lui en veut de son manque d'implication, de n'être venu "que pour l'argent". Ce dernier s'énerve violemment et demande qui a raconté ces choses à son sujet. Linda révèle que c'est Moundir lui-même qui l'a dit au coin du feu, et ce dernier l'insulte copieusement. Tony révèle ensuite face caméra que Moundir lui a dit qu'il voulait se servir de l'argent s'il gagnait pour payer les dettes de sa mère. Moundir pense au contraire que Linda complote contre lui et, fou de rage, la menace de violences, ses cris effrayant les jaunes encore sur le lieu de l'épreuve d'immunité. Moundir est une fois de plus isolé et doit rencontrer le psychologue de l'aventure. Linda déclare vouloir porter plainte si ces choses se reproduisent, et l'équipe rouge la défend unanimement.

Une fois que le psychologue a fait son rapport sur son comportement à la production, Moundir retourne avec son équipe au camp peu de temps après, conscient de ses erreurs, mais explique au conseil qu'il n'aime pas que "Linda lui monte dessus en permanence". Linda et Hélène jugent que Moundir est dangereux, mais les Boros préfèrent le garder pour ses qualités sportives et éliminent Linda, dont ils savent désormais qu'elle a volontairement fait perdre l'équipe à la dégustation pour prouver qu'ils ont besoin d'elle pour gagner. Philippe est toujours à l'infirmerie, d'où il a voté comme les autres, mais sa tribu n'a pas voté contre lui.

En raison des circonstances dans le jeu, l'épisode est interdit aux moins de dix ans.

Épisode 5 : Le blues d'Alexandre et l'abdication de Philippe 
Critiqué par les Boros en son absence, Philippe est contraint d'abandonner sur décision médicale, mais Linda refuse de revenir dans le jeu, encore choquée de la violence de Moundir à son égard. Néanmoins, Moundir prends conscience de la violence de ses propos et s'excuse publiquement. Les Machigas remportent à nouveau le jeu de confort, un piège à rat ainsi que du savon. Cependant, Alexandre, ayant le blues, les membres de la tribu s'arrangent pour perdre l'épreuve d'immunité afin d'éliminer Alexandre au conseil, non sans avoir manifesté des regrets et essuyé les remontrances de Denis.

Épisode 6 : L'isolement de Moussa et l'arrivée de Delphine 
Les jaunes remportent à nouveau le jeu de confort : Ils ont le choix entre des matelas et des oreillers, ou des sandwichs. Ils choissisent des sandwichs. Le lendemain, Richard, piqué par un insecte, souffre d'un gonflement du genou. Il part à l'infirmerie. Les Jaunes perdent l'épreuve d'immunité, cette fois disputée loyalement. Ils se rendent au conseil, Moussa est particulièrement inquiet car il a ses trois coéquipiers restants à dos. Le vote n'a finalement pas lieu en raisons des abandons trop nombreux.

Juste avant le conseil des Machigas. Delphine, encore une nouvelle candidate, arrive chez les rouges pour pallier le manque de candidats.

Épisode 7 : Fin de l'amitié entre Sylvie et Moundir et lutte de Moussa pour sa survie  
Moussa, dos au mur, sauve sa tête en permettant aux Machigas de gagner l'épreuve d'immunité, sous le regard désabusé de Sébastien, Isabelle et Valérie qui souhaitaient l'éliminer. L'ambiance est de plus en plus tendue entre Sébastien et Moussa, qui manquent plusieurs fois d'en venir aux mains. Le premier semblent toujours remonté contre le second, officiellement à cause de l'attitude de Moussa avec les deux femmes, mais plus probablement car Sébastien est toujours vexé que Moussa l'ait dominé lors d'un combat amical de lutte sur la plage. Sylvie est éliminée, et paie son refus de s'allier à Moundir, les autres rouges préférant conserver Delphine pour sa sportivité.

Épisode 8 : Réunification : la révolte de Moussa 
C'est l'heure de la réunification. Les ambassadrices sont Delphine et Isabelle, cette dernière donne le nom de Moussa pour le bulletin de la réunification, ce qui l'handicape d'un vote au conseil. Moussa, en froid avec les autres Machigas, se rapproche de Moundir et s'allie aux Boros. À la suite d'un conseil houleux durant lequel les ex-jaunes accusent le jeune francilien de tricherie, c'est Sébastien qui est éliminé par les anciens rouges et Moussa, et devient ainsi le premier membre du jury final.

Épisode 9 : Une alliance de femmes avortée 
Une alliance entre femmes se présage contre Moundir, Moussa et Tony, ce qui énerve surtout Moundir qui s'emporte contre Isabelle, Hélène et Delphine. Finalement, les arguments des hommes paient auprès des femmes ex-rouges et Valérie est éliminée.

Épisode 10 : Rumeurs assassines et exil de Tony 
Hélène gagne l'épreuve d'immunité

Tony se voit attribuer des propos racistes hors caméra qui viseraient Moussa et Moundir. Il obtient la majorité des votes et, au lieu d'être éliminé est banni de la tribu durant 3 jours, car la production est obligée de jouer la montre à la suite des trop nombreux abandons.

Épisode 11 : Le retour de Tony 
Moussa gagne l'épreuve d'immunité, Tony revient ensuite de son exil et règle le conflit avec Moussa et Moundir. Hélène, jugée trop forte et ayant perdu l'immunité est éliminée à sa grande surprise.

Épisode 12 : Le sprint avant la finale 
Moundir est éliminé, les autres jugeant qu'il ne s'implique plus sur le camp et ne mérite pas d'aller plus loin. Son départ ne se passe pas sans certaines tensions, notamment contre Delphine et Tony qu'il estime l'avoir trahi.

Épisode 13 : La finale 

 La course d’orientation

Tout d’abord, Tony, Moussa, Isabelle et Delphine doivent aller chercher une bouteille dans la mer. Chacune des 4 bouteilles contient un message sur lequel un symbole est dessiné (un symbole différent
sur chaque message). De retour sur l’île, les candidats doivent trouver un poteau en bois surmonté de leur symbole. Là ils découvrent un nouveau message (identique
pour tous) leur disant de retrouver une des trois pagaies dissimulées dans la jungle pour continuer l’aventure. Ainsi celui qui ne parvient pas à retrouver l’une des trois
pagaies avant ses adversaires sera éliminé. Isabelle, Delphine puis Moussa ramènent chacun une pagaie ; c’est donc Tony qui est éliminé.

 L'épreuve des poteaux
Au bout de 2 heures 35 minutes, Moussa est le premier à tomber. Après 3 heures 40 minutes d’épreuve, Delphine tombe à son tour. Isabelle remporte donc cette épreuve et choisit d’affronter Delphine devant le jury final.

 Le vote final
Les 6 membres du jury final (Sébastien, Valérie, Hélène, Moundir, Tony et Moussa) votent durant le conseil final et, avec 3 voix chacune, Delphine et Isabelle remportent cette saison de Koh-Lanta ex æquo. Cela ne s'est reproduit depuis que deux fois, en 2007 et en 2022, le jury final est généralement depuis constitué d'un nombre impair de votants. Isabelle a d'abord porté plainte contre la production, avant finalement d'accepter le partage des  en deux.

Audiences et diffusion 
La moyenne de cette saison est de 5,414 millions de téléspectateurs pour 32,4 % de PDM.

Légende :

Notes et références

Notes

Références

Liens externes 

Saison de Koh-Lanta
2003 à la télévision en France